

Musica 
 Bukowski – gruppo musicale francese

Persone 
 Bobby Bukowski – direttore della fotografia statunitense
 Charles Bukowski – poeta e scrittore statunitense
 Erik Bukowski – pallanuotista tedesco
 Gejza Bukowski von Stolzenburg – geologo austriaco
 Lucio Bukowski – rapper francese
 Oliver Bukowski – sceneggiatore e autore radiofonico tedesco
 Piotr Bukowski – pallanuotista tedesco
 Pit Bukowski – attore tedesco
 Stanisław Bukowski – sciatore polacco
 Tadeusz Bukowski – fotografo e giornalista polacco
 Vladimir Konstantinovič Bukovskij – scrittore russo